För asteroiden, se 118401 LINEAR.
LIncoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) är ett samarbetsprojekt mellan United States Air Force, NASA och MIT:s Lincoln Laboratory för att på ett systematiskt sätt upptäcka och följa asteroider som befinner sig nära jorden. LINEAR har stått för merparten av de asteroidupptäckter som gjorts sedan 1998 och hade vid årsskiftet 2007-2008 upptäckt 226 193 nya objekt varav minst 2 019 var asteroider nära jorden och 236 var kometer . Alla LINEAR:s upptäckter har gjorts med hjälp av robotteleskop.

Vid en samanställning gjord av Minor Planet Center i november 2022 har projektet upptäckt 151 116 asteroider.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Referenser

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av LINEAR

Externa länkar 
 LINEARs webbplats
 Upptäcktsstatistik från JPL, visar det antal asteroider av olika slag som olika program hittat, sorterat efter år.

Astronomi
Asteroider